Pál Dénes (1935) bányamérnök, szakíró
 Pál Dénes (1991) énekes